Aleksander Ipsilanti – hospodar wołoski 1774-1782 i 1796-1797 oraz mołdawski 1786-1788, zm. 1805 lub 1807
 Aleksander Ipsilanti – generał rosyjski, przywódca stowarzyszenia Filiki Eteria i przywódca greckiego powstania antytureckiego w 1821, zm. 1828